Popovci est un toponyme qui peut désigner :
Popovci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
Popovci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.